

Sigle 
 Helsingin Sanomat – quotidiano finlandese
 Hispano-Suiza – fabbricante di veicoli e armamenti
 HeadShot – Colpo alla testa, usato negli sparatutto
 Headspace – spazio di testa

Chimica 
 Hs – simbolo chimico dell'Hassio

Codici 
 HS – codice ISO 3166-2:CF di Mambéré-Kadéï (Repubblica Centrafricana)

Sport 
 Hs – abbreviazione di ostacoli (hurdles)
 HS – parametro di classificazione dei trampolini per salto con gli sci (hill size, dimensione del pendio)

Altro 
 hs – simbolo dell'ettosecondo
 HS – abbreviazione di sesterzio
 HS – targa automobilistica del Circondario di Heinsberg (Germania)

Altri progetti